Kopřiva je příjmení více osobností:

mužská podoba
 Antonín Kopřiva – český filmový režisér
 David Kopřiva (* 1979) – český veslař
 Emil Kopřiva (* 1956) – český kytarista
 František Kopřiva – vícero nositelů, viz rozcestník
 Jan Jáchym Kopřiva (1754–1792) – český hudební skladatel
 Jaroslav Kopřiva – český politik
 Jiří Kopřiva (* 1932) – politický vězeň československého komunismu, předseda pobočky KPV ČR
 Karel Kopřiva (rozcestník) – vícero nositelů, viz rozcestník
 Ladislav Kopřiva (1897–1971) – československý komunistický politik, ministr národní bezpečnosti
 Ladislav Kopřiva (politik ČSL) (1921–1995) – český a československý politik ČSL ze Šternberska, poslanec FS za normalizace
 Luděk Kopřiva (1924–2004) – český herec
 Luděk Kopřiva (fotbalista) (* 1963) – český fotbalista
 Lukáš Kopřiva (* 1987) – český fotbalista
 Milan Kopřiva (1929–1997) – český grafik, typograf, úpravce knih
 Milan Kopřiva (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista
 Miroslav Kopřiva – vícero nositelů, viz rozcestník
 Ota Kopřiva (1948–1988) – český kameraman
 Pavel Kopříva – český houslista a hudební vydavatel
 Pavel Kopříva (* 1968) – český výtvarník
 Roman Kopřiva (* 1964) – český literární vědec, germanista a překladatel
 Štěpán Kopřiva (* 1971) – český spisovatel, scenárista a režisér
 Tomáš Kopřiva (* 1956) – český vysokoškolský manažer, kvestor Univ. Palackého, býv. poslanec FS za OF a ODS po sametové revoluci
 Václav Jan Kopřiva (1708–1789) – český hudební skladatel, otec Karla Blažeje
 Vít Kopřiva (* 1997) - český profesionální tenista

ženská podoba s přechýlením
 Anastazie Kopřivová, rozená Vukolová (* 1936) – česká pedagožka a historička ruské exilové kultury v Praze
 Veronika Kopřivová (* 1991) – česká modelka a barová tanečnice

Externí odkazy 
 

Česká příjmení